Augías o Augeas puede referirse a:

 Augías, personaje de la mitología griega, rey de Élide.

 Augías, antigua ciudad griega de Lócride.

 Augías, antigua ciudad griega de Laconia.